− japoński skoczek narciarski, reprezentant klubu Megmilk Snow Brand Ski Team. Drużynowy brązowy medalista olimpijski (2014) oraz pięciokrotny medalista mistrzostw świata. Zwycięzca Letniego Grand Prix 2010.

Przebieg kariery 
W Pucharze Świata zadebiutował podczas konkursu w Falun, 13 marca 2002, a pierwsze punkty zdobył 23 stycznia 2004 w Hakubie. W 2005 podczas ostatniego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen zajął 3. miejsce w konkursie Pucharu Świata. W klasyfikacji Pucharu Świata najwyższe miejsce (19.) zdobył w sezonie 2004/2005; sezon wcześniej był 32. W Pucharze Kontynentalnym w sezonie 2001/2002 był 109., w sezonie 2002/2003 zajął miejsce 79., a sezon później 23. W sezonie 2004/2005 zajął również 18. miejsce w Letnim Grand Prix. W sezonie olimpijskim 2005/2006 stanął na podium w Sapporo oraz zajął 4. miejsce w Sapporo i w Willingen. Cały sezon zakończył na 19. miejscu w klasyfikacji generalnej PŚ, notując przeciętne wyniki podczas igrzysk olimpijskich.

W 2010 zwyciężył w cyklu Letniego Grand Prix, wyprzedzając w klasyfikacji generalnej o 30 punktów Kamila Stocha, który zajął 2. miejsce i o 50 punktów Adama Małysza, który zajął 3. miejsce.

28 stycznia 2012 po raz pierwszy zwyciężył w konkursie Pucharu Świata w Sapporo po skokach na odległość 134 i 130 m.

Podczas mistrzostw świata w lotach rozegranych w 2012 roku w Vikersund w konkursie indywidualnym zajął 5. miejsce. W konkursie drużynowym ustanowił swój rekord życiowy wynoszący 240 m i również uplasował się na 5. pozycji.

20 stycznia 2013 w drugiej serii konkursu w Sapporo spadł z belki startowej i zsunął się w dół rozbiegu, zatrzymując się tuż przed progiem. Japończyk został zdyskwalifikowany za start przed zapaleniem się zielonego światła i nie uzyskał możliwości powtarzania skoku.

W marcu 2022 roku ogłosił zakończenie kariery. Swoje dwa ostatnie skoki w oficjalnych zawodach Pucharu Świata, oddał podczas konkursu drużynowego rozgrywanego 26 marca na mamuciej skoczni w słoweńskiej Planicy. Lądował wówczas w pierwszej serii na odległość 192,5 m i w drugiej serii na 197,5 m. Drużyna Japonii zajęła wówczas 6. miejsce na 8 startujących reprezentacji.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Itō na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Itō na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Itō na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty D. Itō na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Six

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Titisee-Neustadt Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Japońscy medaliści olimpijscy
Japońscy skoczkowie narciarscy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1985
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018